Свертс — прізвище.

 Міхель Свертс (1618–1664) — фламанський художник доби бароко.
 Ян Свертс (1820–1879) — бельгійський художник, директор Академії мистецтв у місті Прага.
 Піт Свертс (1960) — бельгійський композитор.